Yoritomo – nome proprio maschile giapponese
3902 Yoritomo – asteroide della fascia principale